

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Maplewood – città della Contea di Ramsey, Minnesota
 Maplewood – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Maplewood – township della Contea di Essex, New Jersey

Musica 
 Maplewood – EP di Ed Harcourt del 2000